Penske steht für:
 Penske Corporation, ein US-amerikanisches Unternehmen der Automobilindustrie
 das Motorsport-Team Team Penske
 die ehemalige Formel-1-Abteilung dieses Rennstalls, Penske Racing (Formel 1)

Penske ist der Familienname von:
 Roger Penske (* 1937), US-amerikanischer Geschäftsmann und Rennfahrer